Adega — lugar de armazenamento de vinho

Localidades
Adega (Arcos de Valdevez)
Adega (Felgueiras) 
Adega (Pedrógão Grande)
Adega (Póvoa de Lanhoso)
Adega (Rates)

Outros 
 Adegas Güell — conjunto arquitetônico
 Adega Vila Meã — restaurante da cidade do Porto em Portugal
 Adega Quintas de Melgaço — sociedade anónima da freguesia de Alvaredo
 Museu Adega de Odeceixe — museu no distrito de Faro, Portugal

Desambiguações de topônimos